Motek (animatiestudio), een Nederlandse animatiestudio
 Motek (band), een Belgische band
 Motek (motorfiets), een Duits motorfietsmerk